Daphniphyllaceae – monotypowa rodzina drzew z rzędu skalnicowców z jednym rodzajem – Daphniphyllum. W zależności od ujęcia systematycznego  obrębie rodzaju wyróżnia się od 10 do blisko 30 gatunków. Rośliny te występują od południowych krańców Półwyspu Indyjskiego i wyspy Cejlon po Australię na południu i Japonię na północy, z największym zróżnicowaniem we wschodniej i południowo-wschodniej Azji. Rosną w lasach, często na wybrzeżach. Często są akumulatorami glinu i wyróżniają się obecnością specyficznych alkaloidów.

Liście roślin z tego rodzaju były używane przez Ajnów w Japonii analogicznie jak liście tytoniu. Gatunek D. macropodum uprawiany jest jako roślina ozdobna.

Morfologia 
 Pokrój Krzewy i drzewa osiągające do 10 m wysokości, o pędach grubych, słabo rozgałęzionych.
 Liście Zimozielone, skrętoległe, bez przylistków, zwykle skupione na końcach pędów, pojedyncze, całobrzegie, długoogonkowe, zwykle sine od spodu i z zaczerwienionymi ogonkami. 
 Kwiaty Drobne, zielonkawe, jednopłciowe, czasem płonne. Zebrane w kwiatostany groniaste wyrastające w kątach liści z podsadkami. Kielich 3–6 działkowy, trwały lub odpadający. Płatków korony brak. Kwiaty męskie zawierają 5–12 pręcików w jednym okółku, z nitkami krótszymi od pylników. Kwiaty żeńskie z prątniczkami lub bez nich. Zalążnia owalna lub elipsoidalna, dwukomorowa. Zalążki dwa w każdej komorze, anatropowe. Szyjka słupka bardzo krótka, rozdwojona na szczycie i wygięta. 
 Owoce Pestkowce owalne lub elipsoidalne z mięsistym mezokarpem, zwykle fioletowe, przypominające oliwki.

Systematyka 
Rodzaj był w przeszłości sytuowany w pobliżu wilczomleczowatych Euphorbiaceae, wskazywano też na prawdopodobnie bliskie relacje z bukszpanowatymi Buxaceae.
 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina stanowi grupę siostrzaną rodziny grujecznikowatych (Cercidiphyllaceae) w obrębie rzędu skalnicowców należących do okrytonasiennych.

 Podział

Rodzaj: Daphniphyllum
 Daphniphyllum atrobadium Croizat & Metcalf
 Daphniphyllum beddomei Craib
 Daphniphyllum borneense Stapf
 Daphniphyllum buchananiifolium Hallier f.
 Daphniphyllum calycinum Benth.
 Daphniphyllum celebense K.Rosenthal
 Daphniphyllum ceramense (T.C.Huang) T.C.Huang
 Daphniphyllum dichotomum (T.C.Huang) T.C.Huang
 Daphniphyllum divaricatum (T.C.Huang) J.X.Wang
 Daphniphyllum glaucescens Blume
 Daphniphyllum gracile Gage
 Daphniphyllum griffithianum (Wight) Noltie
 Daphniphyllum himalayense (Benth.) Müll.Arg.
 Daphniphyllum himalense (Benth.) Müll. Arg.
 Daphniphyllum luzonense Elmer
 Daphniphyllum macropodum Miq.
 Daphniphyllum majus Müll.Arg.
 Daphniphyllum neilgherrense (Wight) K.Rosenthal
 Daphniphyllum papuanum Hallier f.
 Daphniphyllum parvifolium Quisumb. & Merr.
 Daphniphyllum paxianum K.Rosenthal
 Daphniphyllum pentandrum Hayata
 Daphniphyllum scortechinii Hook.f.
 Daphniphyllum subverticillatum Merr.
 Daphniphyllum sumatraense (T.C.Huang) T.C.Huang
 Daphniphyllum teysmannii Kurz ex Teijsm. & Binn.
 Daphniphyllum timorianum (T.C.Huang) T.C.Huang
 Daphniphyllum woodsonianum T.C.Huang
 Daphniphyllum yunnanense C.C.Huang

Przypisy 

Skalnicowce